The Sixth Extinction, het boek van Elizabeth Kolbert (in het Nederlands: Het zesde uitsterven)
De 6e massa-extinctie (8000 BC tot heden)
01011001, het zevende album van Ayreon.

Wikipedia:Doorverwijspagina